Никола́й Алекса́ндрович Толсто́й:
 Толстой, Николай Александрович (1765—1816) — действительный тайный советник, обер-гофмаршал, президент придворной конторы.
 Толстой, Николай Александрович (1849—1900) — самарский уездный предводитель дворянства.